

Osoby 
 Alina Janowska (1923–2017) – polska aktorka
 Dorota Janowska (ur. 1984) – polska tancerka, wielokrotna mistrzyni świata w tańcu integracyjnym
 Ludmiła Janowska (ur. 1954) – polska koszykarka
 Małgorzata Janowska (ur. 1977) – polska polityk
 Zdzisława Janowska (ur. 1940) – polska polityk, senator w latach 1993–1997
 Tamara Bołdak-Janowska (ur. 1946) – polska pisarka
 Wioletta Frankiewicz-Janowska (ur. 1974) – polska lekkoatletka (rekordzistka świata)
 Bronisława Rychter-Janowska (ur. 1868, zm. 1953) – polska malarka, publicystka

Zobacz też 
 Janowski